Hoste kan syfta på följande platser:

 Hoste, Moselle – fransk kommun i departementet Moselle
 Isla Hoste – ö i Chile